Copenaghen – città capitale della Danimarca
 Copenaghen – divisione amministrativa danese del passato
 BK Frem Copenaghen – società di calcio danese
 FC Copenaghen – società di calcio danese
 Copenaghen Open – torneo di tennis